
Termin -{GAC}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparaginsku aminokiselinu
 GAC logistika, transportna kompanija